Commission générale de terminologie et de néologie, assemblée française de personnalités placée sous l'autorité du premier ministre et dont la mission est de favoriser l'enrichissement de la langue française.

 CGTN, chaîne de télévision chinoise.
 CGTN-Français, version francophone ;
 en d'autres langues : CGTN (English), :en:CGTN Arabic:CGTN Arabic, CGTN Documentary, CGTN Russian, CGTN-Español.